As eleições legislativas na Itália em 2001 foram realizadas a 13 de Maio e, serviram para eleger os 630 membros da Câmara dos Deputados e os 315 membros do Senado da República.

O grande vencedor foi a Casa das Liberdades, coligação de centro-direita formada por Força Itália, Aliança Nacional e Liga Norte, que obteve 45,4% dos votos e 368 deputados. A nível individual, a Força Itália foi, de longe, o partido mais votado, ao obter 29,4% dos votos. Por outro lado, destacar a queda da Liga Norte, que passou dos 10,1% de 1996 para 3,9% dos votos. Também, a Aliança Nacional caiu eleitoralmente, passando dos 15,7% para 12,0% dos votos.

A Oliveira, coligação de centro-esquerda agora formado pelos Democratas de Esquerda e Democracia e Liberdade - A Margarida, foi a grande derrotada, passando para a oposição, 5 anos depois, apesar de se ter mantido acima dos 40% dos votos. Individualmente, de destacar o bom resultado da Democracia e Liberdade - A Margarida, que conquistou 14,5% dos votos, enquanto, os Democratas de Esquerda ficou-se, apenas, pelos 16,6% dos votos.

Quantos aos pequenos partidos, de destacar, apesar da queda dos votos, o resultado da Partido da Refundação Comunista, que conseguiu passar a barreira dos 5% dos votos.

Após as eleições, a coligação de centro-direita assumiu o governo, liderado por Silvio Berlusconi.

Resultados Oficiais

Câmara dos Deputados

Método Proporcional

Método Uninominal

Senado da República

Resultados por Distrito Eleitoral

Câmara dos Deputados (Método Proporcional) 

Eleições na Itália
2001 na Itália
Eleições em 2001
Itália